Кишинёвская епархия:

 Кишинёвская епархия Русской православной церкви.
 Кишинёвская архиепископия Румынской православной церкви.
 Кишинёвская епархия Римско-католической церкви.
 Кишинёвская и всея Молдавии епархия Русской православной старообрядческой церкви.